Heukeshoven ist der Familienname folgender Personen:

 A. Eric Heukeshoven (* 1956), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Josef Heukeshoven (1901–1993), deutscher Politiker (NSDAP), MdR